Králova Lhota
 Csehország
 Králova Lhota, település a Píseki járásban
 Králova Lhota, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
Kráľova Lehota
 Szlovákia
 Királylehota, (szlovákul Kráľova Lehota) település a Zsolnai kerület Liptószentmiklósi járásban